Schropp ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Schropp (1874–1945), deutscher Politiker (SPD) 
 Jochen Schropp (* 1978), deutscher Schauspieler und Moderator
 Karl Schropp (1794–1875), deutscher Modellbauer
 Myriam Schropp (* 1966), deutsche Tennisspielerin
 Simon Schropp (1751–1817), deutscher Verleger und Buchhändler
 Willi Schropp (1895–19??), deutscher Maler und Graphiker

Schropp ist der Firmenname von:

 Schropp Land & Karte, Berliner Buchhandlung